Padroso peut désigner :
au Portugal :
Padroso, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Padroso, paroisse civile de la municipalité de Montalegre, située dans le district de Vila Real et la région Nord.